

Osoby 
Imię i nazwisko Clinton Hill nosili lub noszą m.in.:
 Clinton Hill (1922-2003) – amerykański artysta plastyk
 Clint Hill (ur. 1932) – amerykański agent Secret Service, obecny przy zabójstwie prezydenta Kennedy'ego
 Clint Hill (ur. 1978) – brytyjski piłkarz
 Clinton Hill (ur. 1980) – australijski lekkoatleta, wicemistrz olimpijski z 2004

Miejsca 
 Clinton Hill – dzielnica Brooklynu w Nowym Jorku
 Clinton Hill – dzielnica Newark w New Jersey